Вио́ла — женское имя (от  (фиалка)). Некоторые источники указывают, что «Виола» — это уменьшительное имя от «Виолетта». Имя Виола имеет латинское, то есть более древнее происхождение, а имя Виолетта — итальянское. Виола в переводе с некоторых европейских языков означает виолончель.

Смычковый инструмент 
 Виола
 Виола д’амур
 Виола да гамба
 Также  — обозначение альта (например, в партитурах), а также одного из регистров орга́на.

Персоналии 
 Виола Цешинская (1291—1317) — королева Венгрии, Польши и Чехии, супруга короля Вацлава III.
 Виола (род. 1969) — бразильский футболист, чемпион мира (настоящее имя — Паулу Сержиу Роза).
 Виола, Билл (род. 1951) — современный американский художник (видеоарт).
 Виола, Валентин (род. 1991) — аргентинский футболист.
 Виола, Джованни (1926—2008) — итальянский футболист, вратарь.
 Виола, Йожеф (1896—1949) — венгерский футболист.
 Виола, Николас (род. 1989) — итальянский футболист.
 Виола, Роберто Эдуардо (1924—1994) — диктатор («президент») Аргентины в 1981 году.
 Виола, Франка (род. 1947) — первая сицилийка, отказавшаяся от принудительного брака.
 Фернандес Виола, Энрике (1912—1985) — уругвайский футболист и тренер.

Другое 
 Viola — торговая марка плавленого сыра производства финской компании Valio.
 Víola — научное (латинское) название рода растений Фиалка семейства Фиалковые ().
 Виола — населенный пункт провинции Кунео.
 Виола — тауншип в округе Олмстед, Миннесота, США.
 (1076) Виола — астероид главного пояса, который был открыт 5 октября 1926 года.

Примечания